Integration host factor  – proteina batterica
 International Handball Federation  – federazione internazionale della pallamano